Peluso è un cognome che può riferirsi a:

 Attilio Peluso (1936) – politico italiano
 Edmondo Peluso (1882-1942) – giornalista, antifascista e comunista italiano
 Federico Peluso (1984) – calciatore italiano
 Lisa Peluso (1964) – attrice statunitense di origini italiane
 Nathy Peluso, pseudonimo di Natalia Beatriz Dora Peluso (1995) – cantautrice e rapper argentina con cittadinanza spagnola
 Umile Francesco Peluso (1915-2013) – politico italiano
 Vincenzo Peluso (1968) – attore italiano
 Vittoria Peluso (1766-1828) – ballerina italiana